Джамшоро:

 Джамшоро — город в пакистанской провинции Синд.
 Джамшоро — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.